Kallaste bezeichnet:

 Kallaste, eine estnische Stadt
 Kallaste (Muhu), Dorf auf der estnischen Insel Muhu
 Kallaste (Saaremaa), Dorf auf der estnischen Insel Saaremaa

Kallaste ist der Familienname folgender Personen:

 Ken Kallaste (* 1988), estnischer Fußballspieler
 Risto Kallaste (* 1971), estnischer Fußballspieler
 Rudolf Kallaste (1904–1964), estnischer Fußballspieler
 Toomas Kallaste (* 1971), estnischer Fußballspieler